Mălureni se poate referi la una din următoarele locuri din România:
 Mălureni, sat de reședință al comunei cu același nume din județul Argeș;
 Mălureni, sat în județul Galați.

Vezi și 
 

Toponime românești